Media luna hace referencia a varios artículos:

Satélite lunar
La fase cuarto creciente de la Luna.

Símbolo
La Media luna musulmana.
La Media Luna Roja, institución perteneciente a la Cruz Roja Internacional.

Geografía
Laguna de la Media Luna, laguna en Rioverde, San Luis Potosí, México.
Media Luna, una región de Bolivia, integrada por los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca.
La Creciente Fértil (Media luna fértil), región histórica que se corresponde con parte de los territorios del Antiguo Egipto, el Levante mediterráneo y Mesopotamia.
Media Luna, municipio de la provincia de Granma, en la isla de Cuba.

Isla Media Luna, isla del archipiélago de las Shetland del Sur en la Antártida
Isla Media Luna, isla pequeña, en la Bahía de las Islas, Georgia del Sur.
Cayo Media Luna, islote perteneciente a Cuba.
Bahía de la Media Luna, bahía de Khobar en Arabia Saudita

Espacios urbanos 

 Media Luna barrio de Toa Baja en Puerto Rico.
 Parque de la Media Luna, en Pamplona (España)

Además

Nombre común de la planta Trifolium pratense.
Media luna, pequeño baluarte aislado